Das Adjektiv Tschuwaschisch bezieht sich auf:

 das Land Tschuwaschien (Autonome Republik Tschuwaschien)
 das Turkvolk der Tschuwaschen
 die tschuwaschische Sprache